«Слепая зона» () — американский телевизионный сериал, снятый по одноимённой книге, который стартовал на NBC в сезоне 2015/16 годов. В центре сюжета находится потерявшая память женщина (Джейми Александер), которая была найдена ФБР, будучи покрытой татуировками, которые содержат ключ к преступлениям. Премьера сериала состоялась 21 сентября 2015 года со смешанно-позитивными отзывами от критиков. 9 октября 2015 года канал продлил сериал на полный сезон из 23-х эпизодов. 9 ноября 2015 года сериал был продлён на второй сезон. 10 мая 2017 года сериал продлили на третий сезон. 10 мая 2018 года сериал продлили на четвёртый сезон. 11 мая 2019 года канал NBC продлил телесериал на пятый сезон, который станет финальным. Премьера финального сезона сериала состоялась 7 мая 2020 года .

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав 

 Салливан Степлтон — специальный агент Курт Веллер, агент ФБР, который ввязывается в расследование Джейн, когда его имя находят вытатуированным на её теле. С 3 сезона — муж Джейн.
 Джейми Александер — Джейн Доу / Эллис «Реми» Крюгер, неизвестная женщина, найденная обнаженной на Таймс-сквер. Несмотря на амнезию, у Джейн иногда получается вспомнить кадры из своей прошлой жизни. Хорошо владеет боевыми и языковыми навыками.
 Роб Браун — специальный агент Эдгар Рид, агент ФБР и член команды Курта, который скептически относится к расследованию Джейн. 
 Одри Эспарса — специальный агент Наташа «Таша» Запата, агент ФБР и член группы Курта, которая раньше работала в Департаменте полиции Нью-Йорка офицером в течение пяти лет. 
 Эшли Джонсон — специальный агент Уильям Паттерсон, руководитель отдела криминалистики в ФБР. Отвечает за изучение татуировок Джейн. 
 Аквэли Роч — доктор Роберт Борден, психиатр, который помогает Джейн разобраться в своём прошлом. 
 Мэрианн Жан-Батист — заместитель директора ФБР Бэтани Мэйфейр, отвечает за Курта и его команду, где выступает в качестве союзника и наставника. 
 Арчи Панджаби — агент АНБ Нас Камал, секретный агент АНБ. 
 Люк Митчелл — Йен «Роман» Крюгер, брат Эллис (Реми) и член организации Sandstorm. 
 Мишель Хёрд — Шеперд / Элен Бригс, приёмная мать Джейн и Романа, а также лидер террористической организации Sandstorm. 
 Эннис Эсмер — Рич Дотком, бывший компьютерный программист, который стал преступником.
 Мэри Элизабет Мастрантонио — Мэделин Бёрк, очень влиятельный противник команды ФБР.

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство 
23 января 2015 года NBC заказал пилот. Пилот был написан Мартином Джеро, который также был назначен исполнительным продюсером вместе с Грегом Берланти . 12 февраля 2015 года стало известно, что Марк Пеллингтон станет режиссером пилотного эпизода.

1 мая 2015 года NBC заказал полный сезон. Также сообщалось, что Berlanti Productions, Quinn's House и Warner Bros. Television будут выступать в качестве дополнительных производственных компаний. Через несколько дней было объявлено, что премьера сериала состоится в четвертом квартале 2015 года. 11 июля 2015, дата премьеры была назначена на 21 сентября 2015 года. 9 октября 2015 года был дан заказ на дополнение из девяти эпизодов, в результате чего первый сезон в общей сложности состоял из 22 эпизодов, а также заказ на дополнительный эпизод, в результате чего количество эпизодов первого сезона достигло 23. 9 ноября 2015 года было объявлено, что сериал был продлен на второй сезон. Премьера второго сезона состоялась 14 сентября 2016 года. 10 мая 2017 года сериал был продлен на третий сезон, премьера которого состоялась 27 октября 2017 года. 10 мая 2018 года NBC продлил на четвертый сезон, премьера которого состоялась 12 октября 2018 года. 10 мая 2019 года NBC продлил сериал на пятый и заключительный сезон состоящий из 11 эпизодов. Сезон должен был выйти в эфир в середине 2020 года, но из-за выхода в эфир специального выпуска Parks and Recreation A Parks and Recreation Special премьера состоится 7 мая 2020 года.

Критика 
 На сайте-агрегаторе Metacritic сериал получил 65 из 100 баллов, основываясь на 32 отзывах критиков.
 На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг 68 %.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала NBC
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Криминальные телесериалы США
Экшен-телесериалы США